Botterbloom (niederdeutsch für Butterblume) steht für:
 Betty Botterbloom, eine Figur im Computerspiel Mad TV

Botterbloom ist der Name folgender Personen:
 Hein Botterbloom (* 1936), Pseudonym des Landschaftsgärtners Heinrich Benjes

Botterblomen steht für:
 Botterblomen. Plattdeutsche Gedichte, Buch des Schriftstellers Emil Pleitner, 1906

Botterblaumen steht für:
 Hatte on Heeme – Botterblaumen. Gedichte in niedersächsischer Mundart, Buch des Heimatdichters Hermann Hagedorn (Heimatdichter) (1884–1951)

Siehe auch:
 Butterblume